Беї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Беї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер